Chahrour steht für:

 Hassan Chahrour (* 1988), Schauspieler 
 Mohamed Chahrour (* 1993), deutsch-libanesischer Komponist, Musikproduzent und Schauspieler

 Wadi Chahrour, Ort im Libanon